El apellido Capetillo puede referirse a:

 Patricia María de Lourdes Capetillo Traeger (1958-2021) La tercera hija de Alberto Capetillo Robles Gil y María Eugenia Traeger Souza. Patricia desde su temprana edad siempre fue promotora de la Fe Católica Apostólica Romana. Madre de dos hijas a las cuales siempre las educó bajo los principios de la Iglesia Católica. Fue también gran creyente de la Virgen de Guadalupe a la cual dedicó siempre sus oraciones y su fe. Como hija, hermana, tía y amiga fue ejemplar pilar de alegría y de unión.
 Luisa Capetillo (1879-1922) fue puertorriqueña.
 Alonso Capetillo (1890-1927) fue un militar mexicano.
 Óscar Fernández-Capetillo (1974), bioquímico español especialista en genómica y cáncer.